Кампо Сан Мигел има више значења:

 Кампо Сан Мигел (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Мигел (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Мигел (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику